Інгрем або Інграм () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Байвотер Інгрем (1840—1914) — англійський філолог-класик.
 Брендон Інгрем (* 1997) — американський баскетболіст.
 Вільям Інгрем (1855—1913) — шотландський художник-мариніст та пейзажист.
 Г'юберт Інгрем (* 1949) — прем'єр-міністр Багамських Островів з 21 серпня 1992 до 3 травня 2002 та з 4 травня 2007 до 8 травня 2012 року.
 Джеймс Інгрем (* 1952) — американський співак та інструменталіст.
 Джон Келлс Інгрем (1823—1907) — ірландський поет та економіст.
 Коллінгвуд Інгрем (1880—1981) — британський ботанік, дендролог та колекціонер.
 Крокетт Інгрем (1856—1936) — американський поет та журналіст.
 Лаура Інгрем (* 1963) — американська радіоведуча.
 Мелісса Інгрем (* 1985) — новозеландська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2008, 2012 років.
 Олкін Інгрем (1924—2016) — американський статистик.
 Рекс Інгрем (1892—1950) — американський кінорежисер.
 Рекс Інгрем — американський актор.
 Стейнбек Інгрем (1883—1961) — губернатор Гаваїв в 1942—1951 роках.
 Чарльз Інгрем (* 1963) — фігурант скандального виграшу 1 фунтів стерлінгів в телешоу.
 сір Інгрем де Умфлавіль (1284—1320) — шотландський нобль, учасник війни за незалежність Шотландії.

Топонім

Інграм — місто, штат Пенсільванія
 Інграм — місто, штат Техас
 Інграм — поселення, штат Вісконсин
 Інгрем — невключена громада в окрузі Галіфакс, штат Вірджинія